Гейвуд (округ, Північна Кароліна)
 Гейвуд (округ, Теннессі)